Элис Сьюки Уотерхаус (; род. 5 января 1992) — английская модель и актриса. Правильный вариант произношения имени - Суки.

Биография 
Элис Сьюки Уотерхаус родилась 5 января 1992 года в Хаммерсмите, Лондон, Англия. Позже семья переехала в Чизик. Мать — Элизабет, медсестра; отец — Норман, пластический хирург. У Сьюки есть младшая сестра Имоджен, которая также является фотомоделью. Начала карьеру модели в 16 лет, а в 19 лет уже рекламировала нижнее бельё «Marks & Spencer». Сьюки является лицом компаний «Burberry» и «Redken». Была моделью брендов «Tommy Hilfiger», «Swatch», «H&M» и других.

Дебютировала на телевидении в 2010 году. Снималась в фильмах «С любовью, Рози», «Дивергент, глава 2: Инсургент», «Гордость и предубеждение и зомби», «Мир будущего» и других. На 2022 год запланирован выход в мировой прокат биографического фильма «Мир Дали», в котором актриса исполнила роль Джинесты.

Личная жизнь 
В прошлом Уотерхаус встречалась с музыкантом Майлзом Кейном, а также актёрами Брэдли Купером и Диего Луной. С 2018 года состоит в отношениях с Робертом Паттинсоном.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели XXI века
Фотомодели Великобритании
Актрисы по алфавиту
Актрисы XXI века
Киноактрисы Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании